Сальма — женское имя арабского происхождения.

Персоналии 
 Лалла Сальма — супруга короля Марокко Мухаммеда VI.
 Хайек Сальма —  мексикано-американская актриса, режиссёр, продюсер и певица.
 Якуб Сальма —  британская мусульманская активистка левого и антивоенного движения.

Топонимы 
 Сальма — город в Сирии.
 Сальма — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.

См. также